Abdij van Leffe, een abdij nabij de Belgische stad Dinant
 Leffe (plaats), een wijk van de Belgische stad Dinant
 Leffe (bier), een Belgisch bier
 Leffe (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Bergamo
 Leffe, een zijriviertje van de Maas